Густав Фрідріх Вааген (1794–1868) — німецький історик мистецтва.
 Вільгельм Генріх Вааген (1841–1900) — німецький геолог.

Німецькі прізвища